Андрей Черно́в:
 Чернов, Андрей Александрович (1966—2017) — советский и российский программист, деятель контркультуры.
  (род. 1979) — украинский футболист.
 Чернов, Андрей Юрьевич (род. 1953) — русский поэт, переводчик и историк литературы, пушкинист.